Gran Ouse
 Ouse (Yorkshire)
 Ouse (Sussex)
 Ouse (Austràlia)

Pàgines de desambiguació